Cziráki ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Moses von Cziraky (Graf Anton Moses Cziráki von Czirák und Denesfalva; 1772–1852), österreichischer Staatsmann und Rechtshistoriker
 Ferenc Cziráki (1913–1986), ungarischer Handballspieler
 István Cziráki (* 1986), ungarischer Radrennfahrer